Die Nord/LB Open 1996 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Juni 1996 in Braunschweig stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1996 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1996
Tennisturnier in Braunschweig